Гран-прі Бельгії 2018 (офіційно Formula 1 2018 Johnnie Walker Belgian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 26 серпня  на гоночній трасі Спа-Франкоршам в Спа, Бельгія. Це тринадцятий етап чемпіонату світу, сімдесят четверте Гран-прі Бельгії і шістдесят третє в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Вальттері Боттас, Ніко Гюлькенберг, Карлос Сайнс (молодший) і Стоффель Вандорн отримали штраф у 30 позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки 
  – Вальттері Боттас отримав штраф в 5 секунд за зіткнення із Сергієм Сіроткіним.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бельгії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Серпень 2018
2018 у бельгійському спорті